Emperaire est un patronyme, cas sujet du patronyme Empereur, nom de dignité employé comme sobriquet. Il est partagé par plusieurs personnalités.

 Annette Laming-Emperaire, (1917 – 1977) était une archéologue française.

 Achille Emperaire, peintre provençal né le  et mort le  à Aix-en-Provence.

Références 

Patronyme français